

Lokalizacje

Niemcy 
 Egern – dzielnica gminy Prackenbach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen
 Rottach-Egern – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach

Zobacz też 
 Eggern